Jméno a příjmení Josef Sokol má více nositelů:

 Josef Sokol (1831–1912) – český politik, poslanec Říšské rady za mladočechy, otec Karla Sokola
 Josef Vendelín Sokol (1821–1858) – český houslista
 Josef Zdeněk Sokol (* 1922) – český básník, dramatik a divadelní ochotník